Tardif ist ein besonders in Kanada verbreiteter Familienname folgender Personen:

 Cheryl Kaye Tardif (* 1963), kanadische Schauspielerin
 Claudette Tardif (* 1947), kanadischer Senator für Alberta
 Emiliano Tardif (1928–1999), Pater der Herz-Jesu-Missionare
 Guy Tardif (1935–2005), kanadischer Politiker
 Jamie Tardif (* 1985), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Laurent Duvernay-Tardif (* 1991), kanadischer Footballspieler
 
 Marc Tardif (* 1949), kanadischer Eishockeyspieler
 Mathilde Tardif (1872–1929), französische Malerin

 ein Pseudonym der Schriftstellerin Victoria Benedictsson